Scatolaro puede hacer referencia a:

Darío Scatolaro, exfutbolista argentino.
Marcelo Scatolaro, futbolista argentino-chileno.